Гіппон Акра, або ж Гіппон Діарріт — фінікійська колонія в Північній Африці, нині Бізерта у Тунісі
 Гіппон Регій, або Царський — фінікійська колонія в Північній Африці, нині Аннаба в Алжирі

Див. також 

 Гіппон — давньогрецький філософ 5 століття до н. е., досократик.
 Гіппон — один з варіантів справжнього імені Беллерофонта
 Гіппон — напівлегендарний цар Аргоса, батько Капанея
 Гіппон — син Адраста

 гіппон — тип фінікійського корабля